Bedouin Sound Clash est un album de Badawi sorti en 1998.
Bedouin Soundclash est un groupe canadien mélangeant rock, reggae, soul, gospel et bien d'autres genres musicaux.